Nurłan Zajrołłauły Nygmatulin (kaz. Нұрлан Зайроллаұлы Нығматулин; ros. Нурлан Зайруллаевич Нигматулин, Nurłan Zajrułłajewicz Nigmatulin; ur. 31 sierpnia 1962 w Karagandzie) – kazachski polityk, przewodniczący Mażylisu Parlamentu Kazachstanu od 20 stycznia 2012 do 3 kwietnia 2014 i ponownie od 22 czerwca 2016. 

Pełnił funkcję akima obwodu karagandyjskiego w latach 2006–2009, wiceprzewodniczącego partii Nur Otan w latach 2009–2012 oraz szefa administracji prezydenta Kazachstanu od 3 kwietnia 2014 do 21 czerwca 2016.

Przypisy 

Politycy Nur Otan
Urodzeni w 1962
Kazachscy parlamentarzyści
Kazachscy samorządowcy